Montanazhdarcho — род птерозавров из семейства аждархид, живших в верхнемеловую эпоху (кампанский век) в Северной Америке.

Род назвали в 1993 году Кевин Падиан, Арман де Рикле и Джек Хорнер. Публикация состоялась от имени тех же авторов в 1995 году, а подробное описание вышло в 2002 году.

Типовым и единственным видом является Montanazhdarcho minor. Название дано в честь американского штата Монтана и родственного рода Azhdarcho. Видовое название означает «меньший» на латинском языке, из-за относительно небольшого размера по сравнению с близкими формами.

Голотип MOR 691 был найден в округе Гласье, в песчанике формации , в слое, который датируется 74 млн лет. Ископаемое состоит из частичного левого крыла (три внешних пальца крыла отсутствуют), полного плечевого пояса, раздробленного шейного позвонка и двух фрагментов симфиза нижней челюсти. Зубов в челюстях не было.

Авторы отнесли Montanazhdarcho к семейству аждархид, главным образом, на основании удлинённой формы шейного позвонка. По сравнению с другими представителями семейства, позвонок был небольшим; размеры плечевой, локтевой и лучевой костей указывают на размах крыльев в 2,5 метра. Локтевая кость была длиннее пястных, что нетипично для аждархид. Другие исследования показали, что род может принадлежать семейству nапеярид.

См. также 
 Список птерозавров

Примечания 

Аждархиды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1995 году
Таксоны, описанные Джеком Хорнером